Nööbele kan avse:
 Nöbbele – en by i Värnamo kommun
 Nöbbele – en tätort i Växjö kommun
 Nöbbele socken – en socken i Småland
 Nöbbele landskommun – en tidigare kommun i Kronobergs län
 Nöbbele församling – en församling i Växjö stift – 2014
 Nöbbele kyrka – en kyrkobyggnad i Växjö stift
 Nöbbele distrikt – ett distrikt i Växjö kommun och Kronobergs län 2016–
 Nöbbele (småort) – en småort i Jäts socken Växjö kommun

Se även
Nöbbelöv